Kassaly Daouda (Dosso, 19 de agosto de 1983) é um futebolista profissional nigerino que atua como goleiro.

Carreira 
Kassaly Daouda representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013